Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Szukiewicz – polski pisarz, tłumacz, dziennikarz, radny miasta Krakowa
 Antonina Szukiewicz – polska pianistka okresu Młodej Polski
 Bolesław Odrowąż-Szukiewicz – podporucznik artylerii PSZ i AK, cichociemny
 Maciej Szukiewicz – polski poeta, prozaik, dramaturg, krytyk teatralny, tłumacz, historyk sztuki
 Wacław Szukiewicz – polski inżynier chemik
 Wandalin Szukiewicz – polski działacz ludowy, archeolog
 Wojciech Szukiewicz – polski publicysta, tłumacz, działacz społeczny i emigracyjny